Corey Feldman (1971), Amerikaans acteur
 Marty Feldman (1934-1982), Engels acteur
 Morton Feldman (1926-1987), Amerikaans componist
 Tibor Feldman (1947), Amerikaans acteur

Zie ook
 Feldmann (doorverwijspagina)